Machete bezeichnet:

 Machete, starkes, ca. 3 mm dickes Messer
 Machete, ein anderes Wort für die Musikinstrumente Cavaquinho oder Braguinha
 Machete (2010), US-amerikanischer Film von Robert Rodriguez
 Machete (2006), Film von Roman Hernandez Cordova und Pablo Esparza
 Machete (1958), Film von Kurt Neumann
 Machete, Ringname des Wrestlers Ricky Vega (* 1976)
 Machete oder Machete Crew, italienische Rapcrew, siehe Machete Empire Records
 Machete Music, Musiklabel der Universal Music Group

Machete ist der Familienname folgender Personen:
 Rui Machete (* 1940), portugiesischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Control Machete, mexikanische Hip-Hop-Band
 El Machete, mexikanische Tageszeitung (1924–1938)
 The Machete, finnische Thrash- und Death-Metal-Band